Rappenhof heißen folgende Orte:
 Rappenhof (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rappenhof (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

Baden-Württemberg:
 Rappenhof (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis
 Rappenhof (Hohenfels), Ortsteil der Gemeinde Hohenfels, Landkreis Konstanz
 Rappenhof (Leonberg), Ortsteil der Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen
 Rappenhof (Mainhardt), Ortsteil der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Rappenhof (Warthausen), Ortsteil der Gemeinde Warthausen, Landkreis Biberach
 Rappenhof (Weinsberg), Wohnplatz der Stadt Weinsberg, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Weingut Rappenhof (Alsheim im Wonnegau)